Bonechi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Bonechi (1715–um 1795), italienischer Librettist
 Lorenzo Bonechi (1955–1994), italienischer Maler
 Marco Bonechi, Orientalist
 Matteo Bonechi (1669–1756), italienischer Maler